Елизавета Кристина:

 Елизавета Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1691—1750) — принцесса Брауншвейга-Вольфенбюттеля, супруга императора Карла VI.
 Елизавета Кристина Брауншвейгская (1715—1797) — королева Пруссии, супруга Фридриха Великого.
 Елизавета Кристина Ульрика Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1746—1840) — первая супруга наследника прусского престола Фридриха Вильгельма II.